Halbheer ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Halbheer (* 1992), Schweizer Leichtathletin
 Emil Halbheer (Milo; 1910–1978), deutscher Maler und Grafiker
 Marc Halbheer (* 1965), Schweizer Jazzmusiker
 Michelle Halbheer (* 1985), Schweizer Buchautorin